Orzechowski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Orzechowski (* 1962), polnischer Politiker, Sejm-Abgeordneter
 Bernhard Orzechowski (* 1925), Vizepräsident des Deutschen Turn- und Sportbundes der DDR 
 Gerhard Orzechowski (1902–1977), deutscher Mediziner
 Maciej Orzechowski (* 1971), polnischer Politiker, Sejm-Abgeordneter
 Mirosław Orzechowski (* 1957), polnischer Politiker, Publizist, Journalist und ehemaliger Abgeordneter des Sejm
 Paweł Orzechowski (1941–2016), polnischer Fußballspieler
 Peter Orzechowski (* 1952), deutscher Autor
 Piotr Orzechowski (* 1990), polnischer Jazzpianist und Komponist
 Robert Orzechowski (* 1989), polnischer Handballspieler
 Stanisław Orzechowski (1513–1566), Vertreter der polnischen Renaissance